USS Strong ist der Name von zwei Schiffen der United States Navy, benannt nach Rear Admiral James Hooker Strong:

USS Strong (DD-467), ein Zerstörer der Fletcher-Klasse in Dienst von 1941 bis 1943
USS Strong (DD-758), ein Zerstörer der Allen-M.-Sumner-Klasse in Dienst von 1944 bis 1973

Strong